В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 2004, що проходив у рамках Туру WTA 2004, Жанетта Гусарова і Олена Лиховцева виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Деші і Патті Шнідер 6-2, 7-5.

Сіяні пари 

 Жанетта Гусарова /  Олена Лиховцева (чемпіонки)
 Лізель Губер /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)

 Магі Серна /  Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)
 Маріон Бартолі /  Даніела Гантухова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open